Radović (Radovic, Radovič u. a.) ist der Familienname folgender Personen:

 Amfilohije Radović (1938–2020), Metropolit der Serbisch-Orthodoxen Kirche in Montenegro
 Ana Radović (* 1986), montenegrinische Handballspielerin
 Dušan Radović (1922–1984), jugoslawischer Journalist und Schriftsteller
 Miljan Radović (1933–2015), jugoslawischer Politiker
 Miroslav Radović (* 1984), serbischer Fußballspieler
 Nikola_Radović (1933–1991), jugoslawischer Fußballspieler 
 Radovan Radović (1936–2022), jugoslawischer Basketballspieler
 Zeljko Radovic (* 1974), österreichischer Fußballtrainer und Fußballspieler
 Zoran Radović (* 1961), serbischer Basketballspieler